Élizé :

Élizé de Montagnac (1808-1882),  industriel français
Raphaël Élizé (1891-1945), homme politique français

Voir aussi 
 Elize du Toit